Велике князівство Руське (1432—1435) — державне утворення на території Литовсько-Руської держави, що існувало з вересня 1432 р. до літа 1435 р. Виникло внаслідок громадянської війни у Великому князівстві Литовському (1432—1438). До складу Великого князівства Руського входила вся територія України в складі ВКЛ, а також Полоцька, Витебська та Смоленська землі. Українські, білоруські та частина литовських князів підтримала Великого князя Литовського Свидригайла в його боротьбі з поляками та їх ставлеником — князем Сигізмундом.
 Велике князівство Руське (1658—1659) — (ВКР) — назва козацької України (в складі Брацлавського, Київського й Чернігівського воєводств), під якою вона відповідно до умов Гадяцького договору, укладеного на козацькій раді 16 вересня 1658 р., мала увійти як суб'єкт федерації до складу Речі Посполитої Трьох Народів.

Див. також 
 Великий князь Руський

Джерела

Посилання 
 Малий словник історії України
 Великим Князівством Руським Україна побула півроку

Історичні держави України
Короткочасні держави
Українські князівства
Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського
Козацька доба України
Велике князівство Руське